

Села:
 Турівка — Волинська область, Володимирський район, Устилузька міська громада
 Турівка — Київська область, Броварський район
 Турівка — Тернопільська область, Тернопільський район, Підволочиська селищна громада
 Турівка — Хмельницька область, Хмельницький район
 Турівка — Чернігівська область, Корюківський район

Селище:
 Турівка — Івано-Франківська область, Рожнятівський район

Турівка ()— колишня сільська гміна у Скалатському повіті Тернопільського воєводства Другої Речі Посполитої